Filipowicz  (forma żeńska: Filipowicz/Filipowiczowa/Filipowiczówna, liczba mnoga: Filipowiczowie) – polskie nazwisko notowane od XIV wieku. Pochodzi od imienia Filip.

Znani Filipowiczowie 
 Andrzej Filipowicz – polski szachista, sędzia klasy międzynarodowej, dziennikarz i działacz szachowy, mistrz międzynarodowy.
 Jan Filipowicz herbu Pobóg – kaznodzieja, biskup kijowski, sekretarz królewski.
 Józef Filipowicz – polski dyplomata.
 Julian Filipowicz – dyplomowany pułkownik kawalerii.
 Kornel Filipowicz – polski powieściopisarz, nowelista, scenarzysta, poeta.
 Mirosław Filipowicz – polski historyk historiografii
 Paweł Piotr Filipowicz – oficer artylerii, zamordowany w Charkowie,
 Tadeusz Filipowicz – oficer artylerii, kawaler Virtuti Militari zamordowany w Charkowie,
 Tytus Filipowicz – polski działacz polityczny, dyplomata, publicysta.

Przypisy 

Polskie nazwiska